Ву́лиця Ру́ська — назва вулиць у різних містах України:

Вулиця Руська — вулиця в Кам'янці-Подільському
 Вулиця Руська — вулиця в Калуші
 Вулиця Руська — вулиця в Луцьку
 Вулиця Руська — вулиця у Львові
 Вулиця Руська — вулиця в Тернополі
 Вулиця Руська — вулиця в Рівному
 Вулиця Руська — вулиця у Стрию
 Вулиця Руська — вулиця в Ужгороді
 Вулиця Руська — вулиця в Чернівцях

Вулиця Руська — вулиця у Кракові

Див. також 
 Російська вулиця

Вулиці